Okręty US Navy o nazwie USS  "Alloway":
 Pierwszy "Alloway"
 Drugi "Alloway" (YT-170)
Alloway